Сезон 2008/2009 для Нью-Джерси Нетс стал 42-м сезоном в истории клуба, 33-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА. Нетс закончили регулярный чемпионат с 34 выигранными матчами при 48 проигранных встречах. Команда осталось без плей-офф 2-й сезон подряд.

Важные даты 
 26 июня 2008 — Драфт НБА 2008 года прошёл в «Мэдисон-сквер-гарден», Манхэттене (Нью-Йорк).
 1 июля 2008 — открылся рынок свободных агентов.

Драфт

Состав

Ротация состава

Регулярный сезон

Восточная конференция

Атлантический дивизион

Сыгранные матчи

Статистика игроков 

|-
| Морис Агер
| 20 || 0 || 4.9 || .349 || .000 || .500 || 0.5 || 0.2 || 0.05 || 0.10 || 1.7
|-
| Райан Андерсон
| 66 || 30 || 19.9 || .393 || .365 ||  .845 || 4.7 || 0.8 || 0.67 || 0.30 || 7.4
|-
| Джош Бун
| 62 || 7 || 16.0 || .528 || .000 || .376 || 4.2 || 0.5 || 0.35 || 0.77 || 4.2
|-
|Винс Картер
| 80 ||  80 ||  36.8 || .437 || .385 || .817 || 5.1 || 4.7 || 1.03 || 0.48 || 20.8
|-
| Кейон Дулинг
| 77 || 18 || 26.9 || .436 || .421 || .825 || 2.0 || 3.5 || 0.92 || 0.10 || 9.7
|-
| Крис Даглас-Робертс
| 44 || 3 || 13.3 || .460 || .250 || .823 || 1.1 || 1.2 || 0.27 || 0.16 || 4.9
|-
| Девин Харрис
| 69 || 69 || 36.1 || .438 || .291 || .820 || 3.3 ||  6.9 ||  1.65 || 0.19 ||  21.3
|-
| Трентон Хасселл
| 53 || 31 || 20.6 || .450 || .250 || .800 || 2.8 || 1.0 || 0.40 || 0.30 || 3.7
|-
| Джарвис Хайес
| 74 || 1 || 24.8 || .445 || .385 || .692 || 3.6 || 0.7 || 0.70 || 0.09 || 8.7
|-
| Брук Лопес
|  82 || 75 || 30.5 || .531 || .000 || .793 ||  8.1 || 1.0 || 0.54 ||  1.84 || 13.0
|-
| Эдуардо Нахера
| 27 || 0 || 11.8 || .446 || .200 || .364 || 2.5 || 0.7 || 0.37 || 0.15 || 2.9
|-
| Бобби Симмонс
| 71 || 44 || 24.4 || .449 ||  .447 || .741 || 3.9 || 1.3 || 0.70 || 0.14 || 7.8
|-
| Стромайл Свифт
| 6 || 0 || 10.7 ||  .600 || .000 || .455 || 2.2 || 0.2 || 0.00 || 0.33 || 3.8
|-
| Шон Уильямс
| 33 || 0 || 11.1 || .417 || .000 || .625 || 2.4 || 0.4 || 0.21 || 0.88 || 2.4
|-
| И Цзяньлянь
| 61 || 52 || 23.3 || .382 || .343 || .772 || 5.3 || 1.0 || 0.48 || 0.59 || 8.6
|}

Звёздный уикенд НБА 

 Брук Лопес принимал участие в матч новичков. Он набрал 11 очков и сделал 6 подборов.
 Девин Харрис участвовал в соревновании по баскетбольным умениям, где проиграл в финальном раунде Деррику Роузу.
 Девин Харрис был выбран запасным игроком на матч всех звёзд. Он набрал 6 очков.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

НБА в сезоне 2008/2009
Сезоны Бруклин Нетс